1986 Голяма награда на Унгария е 1-вото за Голямата награда на Унгария и единадесети кръг от Сезон 1986 във Формула 1, който се провежда на 10 август 1986, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Състезанието е с дължина 76 обиколки.

Победител е Нелсън Пикет с екипа на Уилямс-Хонда, който постига и най-бърза обиколка (1:31.001). Пол позишън печели Айртон Сена с Лотус-Рено (1:29.450). Състезанието успяват да завършат 10 пилота.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите пет отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария